Калац може бити:

 Калац (Билећа), насеље у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Калац (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ
 Калац (Мошћеничка Драга), насеље у општини Мошћеничка Драга, Република Хрватска